Vattensjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Västra Vattensjön, Jämtland, sjö i Åre kommun,  (77,3 ha)
Östra Vattensjön, Jämtland, sjö i Åre kommun,  (2,32 km²)
Mellan-Vattensjön, sjö i Ånge kommun,  (16,9 ha)
Vattensjön, Medelpad, sjö i Ånge kommun,  (1,2 km²)
Västra Vattensjön, Medelpad, sjö i Ånge kommun,  (93 ha)
Östra Vattensjön, Medelpad, sjö i Ånge kommun,  (49,3 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn